Glaser  ist

 die Berufsbezeichnung für jemanden, der das Handwerk der Glaserei ausübt, siehe Glaser.
 ein deutscher Familienname, siehe Glaser (Familienname)
 ein Ortsname
 Glaser (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Glaser (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 englische Schreibweise der Gläser-Karosserie aus Dresden
 Der Produzent des CAD-Systems GLASER -isb cad-

Siehe auch:
 die 1868 in Dresden gegründete, heutige 1. Dresdner Medaillenmünze Glaser & Sohn GmbH
 die 1868 in Leipzig gegründete spätere Druckerei und Lithographische Kunstanstalt Louis Glaser
 Glasers Annalen, Organ der Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft (DMG)
 Georg-K.-Glaser-Preis, Literaturpreis
 Heinrich und Franz Glaser (H. & F. Glaser), Bauunternehmung und Architekturbüro in Wien-Dornbach